Rupert Carington kan syfta på:

 Rupert Carington, 4:e baron Carrington (1852–1929), brittisk militär och liberal politiker
 Rupert Carington, 5:e baron Carrington (1891–1938), brittisk peer
 Rupert Carington, 7:e baron Carrington (född 1948), brittisk peer